Hovy (geslacht), een uit Constantinopel afkomstig geslacht waarvan leden sinds 1842 tot de Nederlandse adel behoren
 Hovy (motorfiets), een historisch Belgisch motorfietsmerk
 Willem Hovy (1840-1915), een Nederlands ondernemer, filantroop en politicus
 Elisabeth Adriani-Hovy (1873-1957), een Nederlands schilderes en lithografe